Bethlehemskirche ist der Name folgender nach Bethlehem, dem überlieferten Geburtsort Jesu, benannten Kirchenbauten:

Deutschland 
 in Berlin
 Mitte: Bethlehemskirche (Berlin-Mitte) (zerstört) 
 Neukölln, Böhmisch-Rixdorf: Bethlehemskirche (Berlin-Neukölln) 
 in Dresden, Stadtteil Tolkewitz: Bethlehemkirche (Dresden)
 in Frankfurt am Main
 Ginnheim: Alte Bethlehemkirche (Frankfurt-Ginnheim)
 Ginnheim: Bethlehemkirche (Frankfurt-Ginnheim)
 in Hamburg, Stadtteil Eimsbüttel: Bethlehem-Kirche (Hamburg-Eimsbüttel)
 in Hannover
 Stadtteil Linden: Bethlehemkirche (Hannover)
 Südstadt: Bethlehemkapelle (Hannover)
 in Hipstedt: Bethlehemskirche (Hipstedt) 
 in Kiel, Stadtteil Friedrichsort: Bethlehem-Kirche (Kiel-Friedrichsort) 
 in Kröslin, Ortsteil Spandowerhagen: Bethlehemkirche (Spandowerhagen)
 in Leipzig: Bethlehemkirche (Leipzig)
 in München, Stadtteil Untermenzing: Bethlehemskirche (München)
 in Neuschoo: Bethlehemkirche (Neuschoo)
 in Potsdam, Stadtteil Babelsberg: Bethlehemkirche (Potsdam) (1952 gesprengt)
 in Werther (Westf.), Ortsteil Rotenhagen: Bethlehemskirche (Rotenhagen)
 in Wriedel: Bethlehemskirche (Wriedel)

Sonstige 
im Iran
 Bedchem-Kirche, Isfahan

in Spanien
 Bethlehem-Kirche (Barcelona)

in Tschechien
 Bethlehemskapelle (Prag)

Die Kirche in Bethlehem selbst heißt dagegen Geburtskirche.

Siehe auch 
 Bethlehemskapelle
 Bethlehem Baptist Church
 Bethlehem Lutheran Church

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)